«Тысяча облаков мира закрыли небо, люби, твоя любовь будет вечной» () — мексиканский фильм режиссёра Хулиана Эрнандеса.

Сюжет 
Семнадцатилетний Эрардо только что порвал с неким Бруно. Неясно, в каких отношениях находились юноши и как долго эти отношения продолжались. В одиночестве и отчаянии Эрардо блуждает по улицам города. Все мужчины, с которыми он знакомится, напоминают ему о возлюбленном. Эрардо очень хочет вернуть ушедшую любовь. Но возможно ли это? После долгих скитаний парень умирает от сердечного приступа и в потустороннем мире находит то, что не смог ему дать мир реальный: возможность быть рядом с тем, кого любишь.

В ролях

Критика и награды 
На агрегаторе рецензий «Rotten Tomatoes» рейтинг одобрения составляет 31 % на основании 26 рецензий. На сайте «Metacritic» картина получила «в основном негативный» рейтинг в 35 процентов на основе 16 рецензий критиков. На фестивале «Берлинале» в 2003 году фильм был удостоен премии Teddy в номинации «Лучший художественный фильм».

Примечания

Ссылки 
 
 «Тысяча облаков мира закрыли небо, люби, твоя любовь будет вечной» на сайте Rotten tomatoes

Фильмы-мелодрамы Мексики
Фильмы-драмы Мексики
Фильмы — лауреаты премии «Тедди»
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы Хулиана Эрнандеса
Фильмы ЛГБТ-тематики Мексики